Монтаньї́-сюр-Грон, Монтаньї-сюр-Ґрон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Діжона, 23 км на захід від Макона.

Історія 

1 січня 2019 року Монтаньї-сюр-Грон, Брандон i Клермен було об'єднано в новий муніципалітет Навур-сюр-Грон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монтаньї-сюр-Грон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монтаньї-сюр-Грон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара